Молодёжное — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Молодёжное — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Молодёжное — село в подчинении Аркалыкской горадминистрации Костанайской области.
 Молодёжное — село в Карасуском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Молодёжное — село в Алешинском сельском округе Мендыкаринского района Костанайской области.
 Молодёжное — село в Краснопресненском сельском округе Мендыкаринского района Костанайской области.
 Молодёжное — бывшее село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2001 году.
 Молодёжное — название села Тамды Хромтауского района Актюбинской области до 2006 года.
 Молодёжное — до 2018 г. название села Жастар в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Молодёжное — урочище в Приозерском районе Ленинградской области.
 Молодёжное — посёлок в Нововаршавском районе Омской области.
 Молодёжное — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Молодёжное — посёлок, муниципальное образование в Курортном районе Санкт-Петербурга.
 Молодёжное — село в Тымовском городском округе Сахалинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Молодёжное — посёлок городского типа в Симферопольском районе.

Украина 
 Молодёжное — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Молодёжное — посёлок в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Молодёжное — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Молодёжное — посёлок в Пулинском районе Житомирской области.
 Молодёжное — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Молодёжное — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Молодёжное — посёлок в Попаснянском районе Луганской области.
 Молодёжное — село в Овидиопольском районе Одесской области.
 Молодёжное — село в Дубенском районе Ровенской области
 Молодёжное — посёлок в Херсонском городском совете Херсонской области
 Молодёжное — село в Бобровицком районе Черниговской области.

Географические объекты 
 Молодёжное — озеро в Приозерском районе Ленинградской области.
 Молодёжное — платформа в Курортном районе Санкт-Петербурга.

См. также 
 Молодёжное муниципальное образование
 Молодёжная
 Молодёжный